Kastening ist der Familienname folgender Personen:

 Bertel Kastening (1929–2018), deutscher Physikochemiker
 Marius Kastening (* 1993), deutscher Handballspieler
 Timo Kastening (* 1995), deutscher Handballspieler